Batina (Osijek-Baranja), plaats in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
 Batina (Sisak-Moslavina), plaats in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
 Batina (geslacht), een vlindergeslacht